Platinum Collection је први компилацијски албум српске певачице Александре Радовић, објављен за издавачку кућу City Records 2010. године. Албум се састоји од 19 платинастих хитова са њена три претходна студијска албума — Александра Радовић (2003), Dommino (2006) и Жар птица (2009).

Списак песама

Спољашње везе 
 

Компилације 2010.
Албуми Александре Радовић
Албуми издати за City Records